Welling (Duitsland), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Welling (Londen), een district van de Engelse hoofdstad Londen
Welling United FC, een voetbalclub uit de Engelse hoofdstad Londen
Welling (Oklahoma), een plaats in de staat Oklahoma in de Verenigde Staten
Personen met de achternaam Welling:
Gerard Welling, Nederlands schaker
Tom Welling, acteur uit de Verenigde Staten